Centre d'instruction des nageurs de combat
 Centre d'instruction nautique commando